2014 Danish FIM Speedway Grand Prix - szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2014. Zawody odbyły się 28 czerwca 2014 na Parken w Kopenhadze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Petera Kildemanda. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Mikkel Michelsen i Mikkel Bech.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Chris Holder. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Michael Jepsen Jensen

 (23)  Chris Holder → (19)  Michael Jepsen Jensen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 27 czerwca.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Kildemand, Lindgren, Zagar, Pedersen
 Jonsson, Jensen, Ward, Harris
 Iversen, Kasprzak, Woffinden, Bjerre
 Batchelor, Hancock, Hampel, Smolinski
 Batchelor, Kildemand, Jonsson, Woffinden
 Iversen, Hampel, Pedersen, Harris
 Zagar, Jensen, Kasprzak, Hancock
 Ward, Lindgren, Smolinski, Michelsen (Bjerre - t)
 Kasprzak, Kildemand, Smolinski, Harris
 Bjerre, Hancock, Pedersen, Jonsson
 Hampel, Ward, Woffinden, Zagar
 Batchelor, Jensen, Iversen, Lindgren
 Kildemand, Jensen, Hampel, Bjerre
 Batchelor, Ward, Pedersen, Kasprzak
 Iversen, Smolinski, Zagar, Jonsson
 Woffinden, Harris, Hancock, Lindgren
 Hancock, Kildemand, Iversen, Ward
 Woffinden, Pedersen, Smolinski, Jensen
 Batchelor, Zagar, Harris, Bjerre
 Hampel, Jonsson, Kasprzak, Lindgren
 Półfinały:
 Batchelor, Hancock, Ward, Hampel
 Kildemand, Iversen, Woffinden, Jensen
 Finał:
 Iversen, Batchelor, Hancock, Kildemand

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2014
2014 w Danii
Sport w Kopenhadze